В зависимости от контекста теорема Карно́ может означать:
 теорему в термодинамике, утверждающую, что максимальным КПД обладает тепловой двигатель, работающий по циклу Карно
В евклидовой геометрии
Критерий Карно
Формула Карно
 теорему в механике, утверждающую, что потерянная при абсолютно неупругом ударе кинетическая энергия равна кинетической энергии потерянных скоростей.